Vodice kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Vodice, ort, Šibenik-Knins län,

Tjeckien 

 Vodice (ort i Tjeckien), Södra Böhmen, 

Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar